Фесю́н — українське прізвище.

Персоналії 
 Кирило Фесюн (* 2002) — український футболіст, воротар.
 Олександр Фесюн (* ? — † 2022) — штаб-сержант Збройних сил України, учасник Російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Українські прізвища